Ка́мил Ко́пунек (; 18 мая 1984, Трнава, Чехословакия) — словацкий футболист, полузащитник. Выступал за сборную Словакии.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 2002 году в трнавском «Спартаке», в своём первом профессиональном сезоне провёл 6 матчей, в которых забил 2 мяча, во втором сезоне сыграл уже в 9 матчах команды, после чего, с третьего в карьере профессионального сезона, стал твёрдым игроком основного состава, принимая участие уже в большинстве матчей клуба в сезоне. В составе «Спартака» дважды становился бронзовым призёром чемпионата и дважды финалистом Кубка Словакии. Играл в прошедшем 1 мая 2008 года в Братиславе на стадионе «Тегельне поле» финальном матче розыгрыша Кубка страны 2007/08, в котором «Спартак» уступил со счётом 0:1 клубу «Артмедиа Петржалка». В 2009 году участвовал в составе «Спартака» в отборочных матчах Лиги Европы.

В январе 2011 года Копунек был отдан в аренду на полгода в итальянский клуб «Бари». 13 марта он дебютировал в Серии А, выйдя на поле в матче против «Милана». В июле 2011 года словацкий футболист подписал с клубом контракт на три года. В январе 2012 года он был расторгнут по взаимному согласию.

В сборной 
Выступал в составе молодёжной сборной Словакии, сыграл во всех 4-х матчах команды на финальном турнире чемпионата мира в ОАЭ в 2003 году.

В составе главной национальной сборной Словакии дебютировал 1 марта 2006 года, выйдя на замену Роберту Виттеку в конце проходившего в Париже товарищеского матча со сборной Франции, в котором словаки одержали победу со счётом 2:1. 9 сентября 2009 года дебютировал в отборочном цикле к чемпионату мира 2010 года, выйдя в стартовом составе в проходившем в Белфасте матче против сборной Северной Ирландии, одержав победу в котором со счётом 2:0, словаки впервые в истории практически обеспечили себе путёвку в финальную часть чемпионата мира.

Достижения 
 «Спартак»
 Бронзовый призёр чемпионата Словакии (2): 2005/06, 2008/09
 Финалист Кубка Словакии (2): 2005/06, 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте трнавского «Спартака»
 
 
 
 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Ряван»
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Зброёвка»
Игроки ФК «Татабанья»
Игроки ФК «Попрад»